Rücker GmbH steht für folgende Unternehmen:

* Rücker (Entwicklungsdienstleister), deutsche Ingenieurgesellschaft
 Rücker (Molkerei), deutsche Molkerei